Czwarte zawody Pucharu Świata w skokach narciarskich w sezonie 2014/2015 odbyły się w rosyjskim Niżnym Tagile. Pierwszy z konkursów indywidualnych został rozegrany 13 grudnia, w którym wygrał po raz pierwszy w karierze Norweg Anders Fannemel, obejmując prowadzenie w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata. Kwalifikacje do drugiego konkursu indywidualnego zostały odwołane przez organizatorów i zastąpione serią próbną, a w rozegranym tego samego dnia drugim konkursie indywidualnym, który zakończył się po pierwszej serii zwyciężył Niemiec Severin Freund.

Skocznia

Program zawodów

Jury

Wyniki

Kwalifikacje do pierwszego konkursu indywidualnego

Pierwszy konkurs indywidualny

Kwalifikacje do drugiego konkursu indywidualnego 
Kwalifikacje nie zostały rozegrane.

Drugi konkurs indywidualny 
Druga seria została anulowana.

Klasyfikacje po konkursach w Niżnym Tagile

Klasyfikacja generalna Pucharu Świata

Klasyfikacja Pucharu Narodów

Uwagi

Bibliografia 
 
 
 
 

Niżny Tagił
Puchar Świata w skokach narciarskich w Niżnym Tagile
2014 w Rosji